Анатолий Булатов:
 Булатов, Анатолий Иванович (1931—2016) — российский учёный-нефтяник, доктор технических наук.
 Булатов, Анатолий Павлович (1939—2017) — доктор биологических наук, профессор.